Henricks ist der Familienname folgender Personen:
 John Henricks (* 1935), australischer Schwimmer
 Paul Henricks, das Pseudonym von Edward Hoop (1925–2008), deutscher Schriftsteller, Pädagoge und Historiker
 Robert G. Henricks (* 1943), US-amerikanischer Sinologe
 Terence T. Henricks (* 1952), US-amerikanischer Astronaut

Siehe auch:
 Henrix
 Hendrix (Begriffsklärung)
 Hendriks
 Hendricks